David White peut désigner :
 David White (1916–1990), un acteur américain
 David White, un producteur britannique
 David White (né en 1943), un joueur écossais de rugby à XV
 David White (né en 1961), un héraut et généalogiste
 David White (1862–1935), un géologue américain
 David White, (né en 1967), un footballeur international anglais
 David White, un concepteur du jeu vidéo Battle for Wesnoth
 David White, un monteur son australien